Vivendi (post-fusie), water- en mediaconcern van voor de fusie met Seagram in 2000
 Vivendi SA, mediaconglomeraat dat ontstond na de fusie en tot 2006 bekendstond als Vivendi Universal
 Seve Trophy, een golftoernooi ook bekend onder de sponsornaam Vivendi Trophy
 HVZ/Vivendi, een handbalclub uit Oosterhesselen